Faßler bzw. Fassler steht für:

 ein anderer Begriff für den Beruf des Küfers
 Faßler (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Faßler bzw. Fassler ist der Familienname folgender Personen:

 Hedy Fassler (1921–2012), österreichische Operettensängerin und Schauspielerin
 Manfred Faßler (1949–2021), deutscher Medienwissenschaftler und Kulturanthropologe
 Oskar Faßler (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Otto Fassler (1904–1990), österreichischer Sänger, Schauspieler und Regisseur
 Wolfgang Fassler (1944–1997), österreichischer Opernsänger (Tenor/Bariton)